Красоткин — русская фамилия.

Известные носители:
 Красоткин, Антон Дмитриевич (род. 1997) — российский хоккеист.
 Красоткин, Дмитрий Иванович (род. 1971) — советский и российский хоккеист и хоккейный тренер.